

Geografia
 La Vista – città della contea di Sarpy, Nebraska, Stati Uniti

Persone
 Giorgio La Vista – calciatore italiano
 Luigi La Vista – scrittore e patriota italiano